Pojem Pachacamac (Pacha Kamaq, kečuansko: Stvarnik sveta) se lahko nanaša na:

 ime boga starih ljudstev v Andih: Pachakamaq;
 antično mesto v bližini Lime, iz časov pred Inki: Pachacámac.